L'Opinione è il nome di tre periodici italiani:
 L'Opinione – quotidiano italiano (1846-1900, 1945-1946) fondato a Torino, ma che ebbe una parentesi anche a Firenze e a Roma
 L'Opinione – settimanale del Partito Liberale Italiano, fondato a Roma nel luglio 1949

Altro
 L'Opinione delle libertà – quotidiano italiano fondato nel 1992, conosciuto con il nome L'Opinione.